Petite Suite peut faire référence aux œuvres suivantes :
Petite Suite (Debussy)
Petite Suite (Roussel)

Petite Suite (Honegger)